Moučka může být:

 drobná mouka
 na jemný prášek rozemletá materie nebo jiná velmi sypká hmota
 masokostní moučka
 senná moučka
 Moučka (příjmení)